Lebert ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lebert (1873–1956), deutscher Erfinder und Unternehmensgründer 
 Andreas Lebert (* 1955), deutscher Journalist
 Benjamin Lebert (* 1982), deutscher Schriftsteller
 Frank Lebert (* 1960), deutscher Sport-Marketing-Manager, Leichtathlet und Trainer
 Georg Lebert (1897–1974), Landtagsabgeordneter, Bürgermeister von Heidesheim
 Hans Lebert (1919–1993), österreichischer Schriftsteller und Opernsänger
 Helmut Lebert (* 1941), deutscher Ruderer
 Hermann Lebert (1813–1878), deutsch-schweizerischer Mediziner und Pathologe
 Jörg Lebert (* 1960), deutscher Offizier, Generalmajor der Luftwaffe der Bundeswehr
 Margot Stempel-Lebert (1922–2009), deutsche Bildhauerin
 Norbert Lebert (1929–1993), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Otto Lebert (1911–1999), deutscher Politiker, Abgeordneter des Hessischen Landtags (CDU)
 Sigmund Lebert (1821–1884), deutscher Musikpädagoge
 Stephan Lebert (* 1961), deutscher Schriftsteller
 Ursula Lebert (1931–2009), deutsche Journalistin
 Vera Lebert, Geburtsname von Vera Lebert-Hinze (* 1930), deutsche Lyrikerin
 Werner Lebert (* 1961), deutscher Fotograf 

Lebert ist der Namensbestandteil des Speditionsunternehmens Franz Lebert, Kempten

Siehe auch:
 Lehbert